Кривај може бити:
 Кривај (Липовљани), насеље у општини Липовљани, Сисачко-мославичка жупанија, Република Хрватска
 Кривај (Пожега), насеље у саставу града Пожеге, Пожешко-славонска жипанија, Република Хрватска   
 Кривај Суњски, насељено место у општини Суња, Сисачко-мославичка жупанија, Република Хрватска